GUF steht für:
 Französisch-Guayana (ISO-3166-Code)
 Global Union Federation („Globale Gewerkschaftsföderation“), internationale Gewerkschaftsvereinigungen nationaler Spartengewerkschaften
 Jack Edwards Airport (IATA-Code), Flughafen in Baldwin County (Alabama), Alabama
 Gulf African Airlines (ICAO-Code), gambische Fluggesellschaft
 Gruppo universitario fascista, italienische Studentenverbindung der Nationalen Faschistischen Partei

Guf steht für:
 Guf, Halle der Seelen

guf steht für:
 Dhuwal (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum mehrerer Sprachvarietäten innerhalb der Yolŋu-Sprachen (Macro-Pama–Nyungan-Sprachfamilie innerhalb der Australischen Sprachen) im Norden von Northern Territory, Australien

Abkürzung